Dans l'univers de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien, le nom de Rómendacil, qui signifie « vainqueur de l'Est » en quenya, est porté par deux personnages :

 Rómendacil , huitième roi du Gondor ;
 Rómendacil II, dix-neuvième roi du Gondor.

Homonymes en Terre du Milieu
Homme de la Terre du Milieu

es:Rómendacil